Televisión Española
 TVE Brasil
 TV Educativa

Desambiguações de siglas
!Desambiguações mal formatadas